Хила има више значења:
 Хила,
 Хила (Ирак),
 Округ Хила (Аризона), је округ у америчкој савезној држави Аризона
 Хила (Нови Мексико), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Хила (река), је река у јужном делу Сједињених Америчких Држава